Термин Француско-аустријски рат се првенствено односи на Други рат за уједињење Италије.

Термин се може још односити на колико ратова између Француске и Аустрије:
 Дио Тридесетогодишњег рата (1635—1648),
 Француско-холандски рат (1672—1678),
 Рат Велике алијансе (1688—1697),
 Рат за шпанско насљеђе (1701—1714),
 Рат за пољско насљеђе (1733—1735),
 Рат за аустријско насљеђе (1741—1748),
 Француски револуционарни ратови:
 Рат прве коалиције (1792—1797),
 Рат друге коалиције (1798—1801),
 Наполеонови ратови:
 Рат треће коалиције (1805),
 Рат пете коалиције (1809),
 Рат шесте коалиције (1813—1814) и
 Први свјетски рат (1914—1918).